Il Nacional de Clubes 1996, quarta edizione del campionato argentino per club di rugby 15 è stato vinto dal club di Buenos Aires dell'Hindú Club.

Primo preliminare

Secondo preliminare

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

 1996
Tornei per club di rugby a 15 nel 1996